Kœur ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Meuse:

Kœur-la-Grande
Kœur-la-Petite